Cazals kan syfta på:
 Cazals, Lot
 Cazals, Tarn-et-Garonne
 Cazals (musikgrupp)